Il Sovran Bank Classic 1990 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È la 23ª edizione del torneo di Washington, che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1990, Si è giocato a Washington negli Stati Uniti, dal 16 al 22 luglio 1990.

Campioni

Singolare 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Jim Grabb 6-1, 6-4

Doppio 

 Grant Connell /  Glenn Michibata hanno battuto in finale  Jorge Lozano /  Todd Witsken 6-3, 6-7, 6-2

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

ATP Tour 1990